A expressão minifig (do inglês "minifigure", em português minifigura) designa universalmente a figura LEGO mais comum.

As minifiguras surgiram em 1978, como forma de suprir a necessidade de um boneco de pequenas dimensões, articulado e com características humanas reconhecíveis, que fosse compatível, em escala, com os conjuntos LEGO tradicionais, voltados para crianças na faixa etária entre os cinco e os doze anos de idade. 

O seu conceito foi ensaiado, em meados da década de 1970, com o chamado "stubbie". Este constituía-se em uma figura mais simples, caracterizada pela ausência de braços, mãos ou pernas articuladas, o que limitava a sua utilização.

Ligações externas 
 Minifig Customization Network

Lego
Mascotes corporativos